Das Wort Frabosa bezeichnet zwei Orte im italienischen Piemont, in der Provinz Cuneo,
 Frabosa Soprana
 Frabosa Sottana